

Географічні об'єкти 
 Сен-Лоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сен-Лоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сен-Лоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Лоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Сен-Лоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сен-Лоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Сен-Лоран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер

Прізвище 
 Луї Сен-Лоран — прем'єр-міністр Канади
 Ів Сен-Лоран — французький модельєр